En France, beaucoup de départements possèdent une route départementale 2, ou D2. Parmi celles-ci :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Colmars à Saint-André-les-Alpes ;
 dans le département du Finistère, elle relie Pont-Croix à Loctudy ;
 dans le département du Hautes-Pyrénées, elle relie Oroix à Chelle-Debat ;
 dans le département de la Manche, elle relie Coutances à Valognes.
 dans le département du Puy-de-Dôme, elle relie Pont-du-Château à Nohanent.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseau routier des Alpes-de-Haute-Provence
 Réseau routier du Finistère
 Réseau routier de la Manche
 Réseau routier du Puy-de-Dôme

002